Ми́лош Ва́сич: 
 Васич, Милош (1859—1935) — сербский военный деятель, генерал (1916).
 Васич, Милош (род. 1991) — сербский гребец.